1897 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто семь — может означать:

 1897 — натуральное число между 1896 и 1898.
 1897 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1897 (другое обозначение — ESO 56-SC92) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1897 год в литературе

В искусстве 
 1897 год в театре
 1897 год в кино

В музыке 
 1897 год в музыке

В науке 
 1897 год в науке